T-33 (carro armato) – carro armato sovietico
 Alfa Romeo Tipo 33 – autovettura della Alfa Romeo
 Lockheed T-33 Shooting Star – aereo da addestramento statunitense